Cydia  — род бабочек из семейства листовёрток. Передние крылья часто серого или черновато-бурого цвета. Над торнальным углом нередко имеется одна-две блестящие линии или скобки «зеркальца».

Список видов 

 Cydia acerivora (Danilevsky in Danilevsky & Kuznetsov, 1968)
 Cydia adenocarpi (Ragonot, 1875)
 Cydia alabastrina Diakonoff, 1983
 Cydia alazon (Diakonoff, 1976)
 Cydia albimaculana (Fernald, 1879)
 Cydia albipicta (Sauter, 1968)
 Cydia alienana (Caradja, 1916)
 Cydia americana (Walsingham, 1879)
 Cydia amplana – 
 Cydia amurensis (Danilevsky in Danilevsky & Kuznetsov, 1968)
 Cydia anaranjada –
 Cydia aphrosema Diakonoff, 1987
 Cydia aphrospila (Meyrick, 1921)
 Cydia araucariae (Pastrana, 1951)
 Cydia archaeochrysa Diakonoff, 1986
 Cydia astragalana (Staudinger, 1871)
 Cydia atlantica Chambon & Frérot, 1985
 Cydia blackmoreana (Walsingham, 1903)
 Cydia bracteatana (Fernald in Comstock, 1881)
 Cydia brownorum Rose & Pooni, 2003
 Cydia callizona (Meyrick, 1911)
 Cydia canariensis (Kuznetzov, 1972)
 Cydia candana (Forbes, 1923)
 Cydia caradjana (Rebel, 1910)
 Cydia caryana –
 Cydia celiae (Clarke, 1976)
 Cydia charops (Diakonoff, 1971)
 Cydia chelias (Meyrick, 1907)
 Cydia chlorostola (possibly extinct)
 Cydia cognatana (Barrett, 1874)
 Cydia colorana Kearfott, 1907
 Cydia commensalana (Danilevsky, 1963)
 Cydia confusana (McDunnough, 1935)
 Cydia conicolana (Heylaerts, 1874)
 Cydia coniferana (Saxesen in Ratzeburg, 1840)
 Cydia conoterma (Meyrick, 1922)
 Cydia conspicua 
 Cydia cornucopiae (Tengstrom, 1869)
 Cydia corollana (Hübner, [1823])
 Cydia cosmophorana
 Cydia costastrigulana (McDunnough, 1935)
 Cydia crassicornis
 Cydia cryptomeriae (Issiki in Issiki & Mutuura, 1961)
 Cydia cupressana Kearfott, 1907
 Cydia curiosa Razowski, 2009
 Cydia curitibana Schönherr, 1987
 Cydia curvivalva Liu & Yan, 1998
 Cydia cytisanthana Burmann & Pröse, 1988
 Cydia dadionopa (Diakonoff, 1976)
 Cydia daedalota (Meyrick, 1916)
 Cydia dalbergiacola Liu, 1992
 Cydia damascana (Razowski, 1966)
 Cydia danilevskyi (Kuznetzov, 1973)
 Cydia defensa (Meyrick, 1922)
 Cydia derrai Pröse, 1988
 Cydia deshaisiana – 
 Cydia deyana (Chrétien, 1915)
 Cydia dissulta Diakonoff, 1983
 Cydia dochmasima Diakonoff, 1987
 Cydia doria (Clarke, 1976)
 Cydia duplicana
 Cydia elpore (Diakonoff, 1976)
 Cydia ermolenkoi (Danilevsky in Danilevsky & Kuznetsov, 1968)
 Cydia erotella (Heinrich, 1923)
 Cydia ethelinda (Meyrick, 1934)
 Cydia eucyanea Walsingham, 1914
 Cydia eudesma Walsingham, 1914
 Cydia euryteles (Meyrick, 1936)
 Cydia exquisitana (Rebel, 1889)
 Cydia fabivora (Meyrick, 1928)
 Cydia fagiglandana – 
 Cydia fahlbergiana (Thunberg, 1797)
 Cydia falsifalcellum
 Cydia farsica (Kuznetzov in Danilevsky & Kuznetsov, 1968)
 Cydia fletcherana (Kearfott, 1907)
 Cydia flexiloqua (Heinrich, 1926)
 Cydia gallaesaliciana (Riley, 1881)
 Cydia garacana (Kearfott, 1907)
 Cydia gilviciliana (Staudinger, 1859)
 Cydia glandicolana
 Cydia grandicula (Heinrich, 1926)
 Cydia grunertiana (Ratzeburg, 1868)
 Cydia guttifera (Meyrick, 1913)
 Cydia gypsograpta (возможно вымер)
 Cydia honorana (Herrich-Schffer, 1851)
 Cydia hygrotrema (Diakonoff, 1971)
 Cydia ilipulana (Walsingham, 1903)
 Cydia illustrana 
 Cydia illutana
 Cydia indivisa
 Cydia infausta (Walsingham, 1900)
 Cydia inflata (Meyrick, 1916)
 Cydia informosana (Walker, 1863)
 Cydia ingens 
 Cydia ingrata (Heinrich, 1926)
 Cydia injectiva (Heinrich, 1926)
 Cydia inopiosa (Heinrich, 1926)
 Cydia inquinatana
 Cydia interscindana (Möschler, 1866)
 Cydia intexta (Kawabe, 1980)
 Cydia japonensis Kawabe, 1980
 Cydia johanssoni Aarvik & Karsholt, 1993
 Cydia kamijoi (Oku, 1968)
 Cydia kozlovi (Kuznetzov, 1962)
 Cydia kurokoi – 
 Cydia lacustrina (Miller, 1976)
 Cydia lajonquierei 
 Cydia largo Heppner, 1981
 Cydia laricana (Busck, 1916)
 Cydia laricicolana (Kuznetzov, 1960)
 Cydia larimana (Walsingham, 1895)
 Cydia latifemoris
 Cydia latiferreana – 
 Cydia latisigna Miller, 1986
 Cydia lautiuscula (Heinrich, 1926)
 Cydia leguminana (Lienig & Zeller, 1846)
 Cydia leucobasis (Busck, 1916)
 Cydia leucogrammana (Hofmann, 1898)
 Cydia leucostoma –
 Cydia maackiana (Danilevsky, 1963)
 Cydia malesana (Meyrick, 1920)
 Cydia marathonana Pröse & Sutter, 1973
 Cydia maxima (Kuznetzov, 1973)
 Cydia medicaginis – 
 Cydia mediocris (Kuznetzov, 1972)
 Cydia melanoptycha Diakonoff, 1983
 Cydia membrosa (Heinrich, 1926)
 Cydia menoides Walsingham, 1914
 Cydia microgrammana (Guenée, 1845)
 Cydia millenniana – 
 Cydia miscitata (Heinrich, 1926)
 Cydia montana
 Cydia montezuma Miller, 1986
 Cydia monticola (Kuznetzov, 1962)
 Cydia multilineana (Kearfott, 1907)
 Cydia multistriana (Chrétien, 1915)
 Cydia nebulocula (Diakonoff, 1976)
 Cydia negatana (Rebel in Rebel & Rogenhofer, 1896)
 Cydia neolopha (Meyrick, 1926)
 Cydia nigra (Miller, 1966)
 Cydia nigricana – 
 Cydia ninana Dyar, 1903
 Cydia nomaea (Meyrick, 1917)
 Cydia obliqua (may belong in C. plicatum)
 Cydia obnisa (Heinrich, 1926)
 Cydia obtecta (Meyrick, 1922)
 Cydia obumbrana Kuznetzov, 1992
 Cydia odontica Diakonoff, 1983
 Cydia omana Razowski, 1995
 Cydia oxytropidis (Martini, 1912)
 Cydia pactolana 
 Cydia palmetum (Heinrich, 1928)
 Cydia pamira (Obraztsov, 1943)
 Cydia parapteryx
 Cydia peiui (Stanoiu & Neme, 1974)
 Cydia pentalychna (Meyrick in Caradja & Meyrick, 1938)
 Cydia perelegans (Kuznetzov, 1962)
 Cydia perfricta (Meyrick, 1920)
 Cydia periclydonia Diakonoff, 1983
 Cydia perlaeta Walsingham, 1914
 Cydia perrupta (Meyrick, 1922)
 Cydia persica (Kuznetzov in Danilevsky & Kuznetsov, 1968)
 Cydia phalacris (Meyrick, 1912)
 Cydia phyllisi Miller, 1986
 Cydia piperana 
 Cydia plicatum 
 Cydia plumbiferana (Staudinger, 1871)
 Cydia pomonella – 
 Cydia populana (Busck, 1916)
 Cydia prismatica (Meyrick, 1911)
 Cydia prosperana (Kearfott, 1907)
 Cydia pseudomalesana Clarke, 1986
 Cydia pseudotsugae (Evans, 1969)
 Cydia pulchella Durrant in Walsingham, 1914
 Cydia pycnochra (Meyrick, 1920)
 Cydia pyraspis (Meyrick, 1928)
 Cydia pyrivora – 
 Cydia rana (Forbes, 1924)
 Cydia reflectrix (Meyrick, 1928)
 Cydia rhodaspis (Meyrick, 1928)
 Cydia rjabovi (Kuznetzov, 1962)
 Cydia rufipennis
 Cydia sammuti Diakonoff, 1986
 Cydia secretana (Kuznetzov, 1973)
 Cydia seductana (Kuznetzov, 1962)
 Cydia semicinctana (Kennel, 1901)
 Cydia servillana (Duponchel in Godart, 1836)
 Cydia siderocosma (Diakonoff, 1969)
 Cydia signifer Walsingham, 1914
 Cydia silvana (Kuznetzov, 1970)
 Cydia splendana – 
 Cydia staphiditis (Meyrick, 1930)
 Cydia stirpicola (Meyrick, 1926)
 Cydia storeella (возможно синоним C. plicatum)
 Cydia striatana (Caradja, 1916)
 Cydia strigulatana (Kennel, 1899)
 Cydia strobilella – 
 Cydia succedana
 Cydia sumptuosana (Rebel in Rebel & Zerny, 1928)
 Cydia tana (Kearfott, 1907)
 Cydia taocosma (Meyrick, 1914)
 Cydia tonosticha (Meyrick, 1922)
 Cydia toreuta – 
 Cydia torostoma (Clarke, 1972)
 Cydia trasias (Meyrick, 1928)
 Cydia trichota Diakonoff, 1988
 Cydia trifascicolana Schönherr, 1987
 Cydia trogodana Pröse, 1988
 Cydia tropicana Kuznetzov, 1992
 Cydia tunisiana Aarvik & Karsholt, 1993
 Cydia turcianae Chambon in Chambon, Witzgall & Bengtsson, 1993
 Cydia ulicetana
 Cydia undosa (Diakonoff, 1957)
 Cydia uranatma (Meyrick, 1936)
 Cydia vallesiaca (Sauter, 1968)
 Cydia walsinghamii
 Cydia zebeana –

Синонимы 
 Adenoneura Walsingham, 1907
 Carpocampa Harris, 1841
 Carpocapsa Treitschke, 1829
 Cerata Stephens, 1852
 Coccyx Treitschke, 1829
 Collicularia Obraztsov, 1960
 Crobilophora (lapsus)
 Crobylophora Kennel, 1910 (non Meyrick, 1880: preoccupied)
 Danilevskia Kuznetzov, 1970
 Dicraniana Diakonoff, 1984
 Erminea Kirby & Spence, 1826
 Erminia (lapsus)
 Hedulia Heinrich, 1926
 Kenneliola Paclt, 1951
 Lasperesia (lapsus)
 Laspeyresia Hübner, 1825 (non R.L., 1817: preoccupied)
 Lespeyresia (lapsus)
 Melisopus (lapsus)
 Melissopus Riley, 1882
 Melliopus (lapsus)
 Mellisopus (lapsus)
 Mellissopus (lapsus)
 Phanetoprepa Obraztsov, 1968
 Pseudotomoides Obraztsov, 1959
 Semasia Stephens, 1829
 Strobila Sodoffsky, 1837 (non Sars, 1829: preoccupied)

Листовёртки
Насекомые Евразии
Насекомые Северной Америки
Роды чешуекрылых